

Patronyme 

 André Bissonnette (né en 1945), homme d'affaires politique fédéral du Québec ;
 Anik Bissonnette (née en 1962), danseuse québécoise ;
 Bernard Bissonnette (1898-1964), avocat et homme politique québécois ;
 Bob Bissonnette (1981-2016), chansonnier et joueur de hockey sur glace québécois ;
 J.-Eugène Bissonnette (1892-1980), médecin et homme politique fédérale du Québec ;
 Jean Bissonnette (1934-2016), réalisateur et producteur de télévision québécois ;
 Lise Bissonnette (née en 1945), journaliste, écrivaine québécoise ;
 Normand Bissonnette,  acteur québécois ;
 Paul Bissonnette (né en 1985), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Pierre-André Bissonnette, avocat canadien ;
 Sophie Bissonnette (née en 1956), réalisatrice et scénariste canadienne.

Voir aussi 
 Gregg Bissonette (né en 1959), batteur américain.
 Michel Bissonnet (né en 1942), homme politique québécois, président de l'Assemblée nationale